Ricardo Rodriguez ou Ricardo Rodríguez peut faire référence à :

 Rick Rodriguez (né Ricardo Rodriguez en 1960), joueur américain de baseball ;
 Ricardo Rodríguez (né en 1978), joueur dominicain de baseball ;
 Ricardo Rodriguez (né en 1986), annonceur du catcheur Alberto del Rio ;
 Ricardo Rodríguez (né en 1992), joueur vénézuélien de baseball ;
 Ricardo Rodríguez (né en 1992), joueur de football suisse ;
 Ricardo Rodríguez de la Vega (1942-1962), pilote automobile mexicain ;
  (né en 1998), footballeur argentin.